De Grote Kerkstraat is een van de oudste straten in de binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo.

Locatie 
De straat loopt in noordelijke richting, van de vijfsprong met de Parade, Begijnengang, Gasthuisstraat en Jorisstraat, tot aan de splitsing Kleine Kerkstraat/Sint-Martinusstraat. De straat werd vermoedelijk aangelegd in het verlengde van de Gasthuisstraat, om een looproute te creëren tussen Klein Italië en de Grote Kerk.

Geschiedenis 

De straat werd aanvankelijk Kerkstraat genoemd in een van de oudste charters van de Inventaris v/h Armbestuur in 1366. Destijds was er dus nog geen Grote en Kleine Kerkstraat. Aangezien al in het jaar 1000 een Grote Kerk in Venlo lag, is het aannemelijk dat er ook een weg of straat aan heeft gelegen. De Grote Kerkstraat zou dus ook uit die tijd kunnen stammen.

De straat werd aan de noordzijde vanaf 1480 van de Sint-Martinusstraat gescheiden door een 90 meter hoge Stadstoren. Deze werd gebruikt voor militaire doeleinden, met bovenop een wachthuisje om in tijd van oorlog de vijand te kunnen lokaliseren. In 1766 werd deze toren, vanwege de slechte staat waarin hij verkeerde, afgebroken. De oostelijke pilaar werd wel nog in het portaal van de Grote of Sint-Martinuskerk geïntegreerd.

Wanneer de naam werd veranderd is niet helemaal duidelijk. Wel is de naam al veranderd in 1652, als Joan Blaeu een plattegrond maakt van de vestingstad.

Monumenten 
In deze straat ligt een aantal monumentale gebouwen. Behalve de kerk zijn de bekendste van deze gebouwen het Ald Weishoès en Huize Schreurs.

Rijksmonumenten 

Zie Lijst van rijksmonumenten in Venlo (plaats) voor alle Rijksmonumenten in Venlo.

Gemeentelijke monumenten 

Zie Lijst van gemeentelijke monumenten in Venlo (gemeente) voor alle gemeentelijke monumenten in de gemeente Venlo.

Externe links 
 Gemeentelijke monumentenwebsite Venlo
 Bouwhistorisch onderzoek Drukkerij Wolters-Van Wylick
 LEM historische encyclopedie, overzicht gerelateerde onderwerpen
 Website Sint-Martinusparochie Venlo

Straat in Venlo binnenstad